Belmont Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Belmont Park (Illinois), im Cook County
 Belmont Park (Ohio), im Trumbull County
 Belmont Park (Virginia), im Fairfax County
 Belmont Park (West Virginia), im Cabell County

Sonstiges:
 Belmont Park (Pferderennbahn) in Elmont, New York
 Belmont Park (Vergnügungspark) in San Diego, Kalifornien